Enterprise Creek ist der Name folgender

Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:
 Enterprise Creek (Alaska), Southeast Fairbanks
 Enterprise Creek (South Carolina), im Horry County
 Enterprise Creek (Wisconsin), im Oneida County